Сборная Англии по футболу — первая футбольная сборная
 Сборная Англии по футболу (до 21 года) (England U-21)
 Сборная Англии по футболу (до 20 лет) (England U-20)
 Сборная Англии по футболу (до 19 лет) (England U-19)
 Сборная Англии по футболу (до 18 лет) (England U-18)
 Сборная Англии по футболу (до 17 лет) (England U-17)
 Сборная Англии по футболу (до 16 лет) (England U-16)
 Вторая сборная Англии по футболу (England B)
 Женская сборная Англии по футболу

 Сборная Англии по баскетболу

 Сборная Англии по крикету

 Сборная Англии по мини-футболу

 Сборная Англии по пляжному футболу

 Сборная Англии по регби